За́падная литерату́ра, европейская литература — литература, созданная в контексте западной культуры на европейских языках, в том числе принадлежащих к индоевропейской семье, а также нескольких других языках, географически или исторически связанных с Европой (баскский, венгерский, финский, эстонский, мальтийский и иврит). Западная литература считается одним из основных элементов западной цивилизации.

Западная литература, как и европейские языки, несмотря на их разнообразие, является частью общего культурного наследия древней Греции и Рима. Это культурное наследие было сохранено и переосмыслено, а вместе с распространением христианства нашло отражение в культурах и народных языках Европейского континента, Западного полушария и других регионов, заселённых европейцами.

Разнообразие западной литературы 

Западная литература демонстрирует единство в своих основных чертах, которое отличает её от литературы остального мира. Лучшие произведения западной литературы включены в «западный канон». Западная литература включает в себя произведения на многих языках. Греческий, латинский, немецкий, прабалтийский и славянские языки, кельтские и романские языки являются членами индоевропейской языковой семьи. Финский, венгерский, эстонский и семитские языки восточного Средиземноморья, такие как иврит и мальтийский, не являются индоевропейскими. Литература на этих языках, однако, тесно связана с западной литературой:

 Австралийская литература
 Английская литература
 Литература Австрии
 Литература Албании
 Литература Армении
 Литература Аргентины
 
 Белорусская литература
 Бельгийская литература
 Болгарская литература
 Боснийская литература
 Бразильская литература
 Британская литература
 Валлийская литература
 Венгерская литература
 Греческая литература
 Древнегреческая литература
 Грузинская литература
 Датская литература
 Литература на идише
 Ирландская литература
 Исландская литература
 Испанская литература
 Итальянская литература
 Канадская литература
 Каталонская литература
 
 Латиноамериканская литература
 Латышская литература
 Литовская литература
 Македонская литература
 
 Литература Мексики
 Немецкая литература
 Нидерландская литература
 Литература Новой Зеландии
 Норвежская литература
 Польская литература
 Португальская литература
 Римская литература
 Румынская литература
 Русская литература
 
 Серболужицкая литература
 Сербская литература
 Словацкая литература
 
 Литература США
 Украинская литература
 Литература Уругвая
 Литература Финляндии
 Французская литература
 Хорватская литература
 Чешская литература
 Шведская литература
 Литература Швейцарии
 Литература Шотландии
 Эстонская литература

Античная литература 

Античной литературой называют литературу Древней Греции и Древнего Рима. Эпохой античной литературы принято считать период от IX—VIII веков до н. э. до V века н. э.

Характерные черты античной литературы:
 впервые объектом внимания литераторов становится человек;
 связь с мифологией; греческие мифы рассказывают о богах, похожих на людей, и живущих земной жизнью;
 практически все жанры современной литературы появились и оформились в античности, сохранив свои наименования: эпос, элегия, лирика, гимн, ода, трагедия, драма, сатира, комедия.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», поэма Гесиода «Труды и дни» являются примером древнегреческого эпоса. Анакреонт, Алкей, Архилох, Сапфо были поэтами—лириками.

Театр, который называли «школой жизни», играл важную роль в жизни древних греков. В жанре трагедии, конфликта судьбы (рока) и человека, работали Софокл («Царь Эдип»), Эсхил («Прометей прикованный»), Еврипид («Медея»). В то время как Софокл изображал в своих трагедиях людей такими, какими они должны быть, то Еврипид — такими, какие они есть на самом деле. Аристофан, развивавший жанр политической комедии, считается отцом древнегреческой комедии («Лягушки», «Лисистрата»). Менандр работал в жанре бытовой комедии.

В творчестве Федра и Эзопа представлена античная басня.

В римской литературе произведения в жанре исторической прозы писали Полибий и Юлий Цезарь («Записки о Галльской войне»), в жанре сатиры — Апулей («Метаморфозы»). Катулл был крупным поэтом-лириком. Он создал цикл стихов, посвящённых Лесбии. Всемирно известным стало творчество Вергилия (избранные стихотворения «Буколики», поэмы «Энеида», «Георгики»), Овидия («Метаморфозы», «Наука любви»), Горация (оды, «Послание к Пизонам»).

Литература средних веков 

Периодизация:
 V—XI вв. — раннее средневековье;
 XII—XIII вв. — расцвет средневековой цивилизации;
 XIV—XV вв. — позднее средневековье, в Италии в это время уже торжествует Возрождение.

Характерные черты средневековой литературы:
 влияние христианства;
 влияние античной культуры;
 опора на фольклор, традиции народного творчества.

В средние века у разных народов формируется героический эпос: в Исландии — «Младшая Эдда», «Старшая Эдда»; англосансонский эпос «Беовульф», германская «Песнь о Нибелунгах», французская «Песнь о Роланде», испанская «Песнь о моём Сиде».

Клерикальная (церковная) литература в средние века создаётся на латинском языке. В куртуазной (рыцарской) литературе появляется жанр рыцарского романа («Тристан и Изольда»), развивается лирика труверов и трубадуров (Франция) и миннезингеров (Германия).

В городской литературе Средневековья представлены: эпос (фаблио, жанр бестиарий — «Роман о Лисе»), лирика (лирика вагантов — на латыни) и драма (мистерии, миракли, сотэ, фарсы), опирающаяся на традиции народного карнавала и церковные традиции (литургическая драма).

Литература Предвозрождения и Возрождения 

Предвозрождение (Проторенессанс) отражено в творчестве Данте Алигьери (Италия) — «Божественная комедия», Джефри Чосера (Англия) — «Кентерберийские рассказы», Франсуа Вийона (Франция) — «», «».

Возрождение (Ренессанс) — широкое культурное движение, начавшееся в Италии с середины XIV века. Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение». Деятели Возрождения, гуманисты, анализировали внутренний и внешний мир человека, создавали искусство независимой человеческой личности, прославляли радости земной человеческой жизни. Героями произведений становились сильные личности, которые были способны влиять на общественные отношения. Это были как отрицательные, так и положительные персонажи (у Шекспира). Писатели-гуманисты считали необходимым показывать жизнь во всех её противоречиях, но в центре внимания всегда стоял человек.

Представители итальянского Возрождения в литературе: Данте Алигьери, первый поэт Нового времени («Новая жизнь», «Божественная комедия»), мастер сонетов Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо — автор сборника новелл «Декамерон».

Основные черты французского Ренессанса — культ чувственности, восприимчивость ко всему прекрасному, забота об изящных формах, «стихийный материализм», прагматичный, трезвый взгляд на жизнь (Франсуа Рабле, Пьер де Ронсар, Маргарита Наваррская).

В литературе Испании важное место занимала религия. Почитание старинных патриархальных идеалов, народные традиции нашли отражение в пьесах с выраженным народным началом, в романах о рыцарях (Тирсо де Молина, Лопе де Вега). Позже сформировался жанр плутовского романа, появились мистико-фантастические драмы с религиозной подоплёкой (Педро Кальдерон). Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса стал всемирно известной пародией на рыцарский роман.

Английское Возрождение связано с именем Шекспира, в творчестве которого отразились все важнейшие этапы и черты развития Ренессанса. Первый период творчества Шекспира — время создания комедий — оптимистических, жизнеутверждающих, провозглашающих право человека на земное счастье («Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Укрощение строптивой»), исторических хроник, где исторические события трактуются для решения современных проблем, сонетов. В это же время была создана трагедия «Ромео и Джульетта». Во втором периоде творчества Шекспир проявляет интерес к трагическим героям и конфликтам: «Король Лир», «Отелло», «Макбет», «Гамлет». Если в хрониках в основном описывается общественная жизнь героев, участие их в заговорах, войнах, борьбе за власть, то главный сюжет шекспировских трагедий — открытие истинного лица мира, взаимоотношения человека и власти. Третий период в творчестве Шекспира характеризуется появлением элементов аллегоризма, фантастики («Зимняя сказка», «Буря»). Основной принцип построения художественного мира у Шекспира в этот период — концепция Единой цепи бытия.

Западноевропейская литература XVII века 

Развитие науки, осознание того, что Земля не находится в центре мироздания — привело к пониманию того, что жизнь человека скоротечна, а красота тленна.

Основными направлениями литературы XVII века были:
 Барокко (драмы Кальдерона, «Потерянный рай» Мильтона), для которого характерны преувеличенная страстность, эмоциональность, усложнённая интрига;
 Классицизм, тяготевший к гармонии, упорядоченности, идеям гражданственности, рассудочности, подражанию античным образцам, иерархии жанров. Классицизм как стиль Абсолютизма — основное направление европейской литературы этого периода. Никола Буало, автор трактата «» (1674), выступал теоретиком классицизма. Во французской драматургии классицизм воплотился в творчестве Жана Расина, Пьера Корнеля, Мольера.

Пьер Корнель в трагикомедии «Сид» нарушает принцип трёх единств (действия, места, времени), являющийся основой драматургии классицизма, последовательно проводит идею о том, что долг превыше чувств.

Жан Расин (трагедии «Федра», «Андромаха») ввёл в литературу принцип психологизма, перевёл конфликт между долгом и чувством из внешней сферы во внутреннюю. В его произведениях главные герои погибают. Их смерть — это своего рода наказание за то, что они, забыв о долге, пошли на поводу своих чувств (идея «трагической вины»).

Комедии Мольера («Мещанин во дворянстве», «Дон Жуан», «Тартюф») обличают ханжество церковников, пустоту аристократов, фальшь и другие пороки. За внешней весёлостью пьес Мольера скрыты глубокие проблемы, счастливая развязка в них является мнимой.

Западноевропейская литература XVIII века 

XVIII век, время больших социальных и политических событий в жизни Европы и Америки, называется эпохой Просвещения. Основные направления культуры этого периода — сентиментализм, просветительский реализм, просветительский классицизм.

В литературе английского Просвещения представлено творчество таких писателей, как:
 Джонатан Свифт («Путешествия Гулливера» — философско-политический сатирический роман с выраженным публицистическим началом);
 Даниэль Дефо («Робинзон Крузо») — основоположник жанра просветительского реалистического романа;
 Роберт Бёрнс (поэзия).
Происходило взаимопроникновение наук и литературы: масштабность и теоретическая глубина — в художественной литературе; остроумие, гибкость мысли, изящность — встречались в научных сочинениях. Основным объединяющим их элементом была философия.

В истории французского Просвещения выделяются три этапа:
 1-й этап: борьба с произволом власти, религиозной нетерпимостью и церковью; стремление человека к счастью провозглашалось основой нравственности; предпринимались попытки разрешить проблему государственного устройства; основные литераторы этого периода — Вольтер и Шарль Монтескьё;
 2-й этап: влияние на литературу растущих революционных настроений в обществе; радикальность и острота как философских, так и политических идей; популяризация взглядов философов-материалистов — Поля Гольбаха, Клода Гельвеция, Дени Дидро; выход в свет «Энциклопедии» Дидро (1751);
 3-й этап: в центре внимания мыслителей и писателей (Жан-Жак Руссо) проблема воспитания гражданина и человека, пересмотр понимания прогресса — вплоть до отрицания положительных результатов цивилизации.

XVIII век называют веком Вольтера: он создал большое количество произведений («», «Орлеанская девственница», «»), работал во всех жанрах. Просветительская английская философия, наука, литература оказали влияние на формирование взглядов Вольтера. Вольтер говорил: «Все жанры хороши, кроме скучного»). В «Простодушном», «Кандиде» он выступал против философии «мировой гармонии» и идеализированных философских идей. В «Кандиде» автор переносит действие в воображаемые восточные страны, иносказательно рассуждая о проблемах Франции.

Дидро («Племянник Рамо», «Жак-фаталист и его хозяин», «Монахиня») стремился представить искусство как школу гражданской добродетели. Он считал, что искусство должно стать «объяснением» жизни, исследовать условия и обстоятельства, под воздействием которых возникают драматические коллизии.

Большое влияние на умы современников оказали идеи Жан-Жака Руссо (трактат «Об общественном договоре», романы «», «Эмиль, или О воспитании», «Юлия, или Новая Элоиза»). В своих произведениях он затрагивал вопросы, положенные в основу руссоизма — социальные, морально-нравственные, педагогические, политические, религиозные, философские. В романе «Юлия, или Новая Элоиза», как писатель-сентименталист, Руссо рассматривает вопросы просветительской этики, человеческой ценности, гражданского и морального долга человека перед семьёй и обществом. Этот эпистолярный роман считается вершиной французского сентиментализма.

В XVIII веке разруха в экономике и раздробленность Германии приводили к разрушению единого литературного языка, а также определили своеобразие немецкого Просвещения. Просветительские идеалы отразились в 1830-е годы в творчестве Готхольда Лессинга («Эмилия Галотти»). В 1840-е годы в немецкой литературе наступает время развития сентиментализма; в 1870-е появляется движение «Бури и натиска».

Иоганн Гёте («Фауст», «Страдания юного Вертера») объединил в своём творчестве опыт эпохи Просвещения во всём многообразии её жанров и течений. Основная идея «Фауста» — вопрос об освобождении личности от сковывающих этических и социальных догм средневековья, её назначении и достоинстве. В образе Фауста Гёте воплотил веру в неограниченные творческие возможности человека.

В немецкую драматургию большой вклад внёс Фридрих Шиллер, драмы которого имеют выраженную социально-политическую окрашенность («Коварство и любовь», «Дон Карлос», «Разбойники»).

Зарубежная литература XIX века 

В XIX веке в литературе сформировались два основных течения — романтизм и реализм.

Романтизм 

На зарубежную литературу первой половины XIX века оказала влияние Французская революция 1789—1794 годов с её лозунгами Свободы, Равенства и Братства. Результаты революции разочаровали общественность, произошёл всплеск национально-освободительного движения в разных странах.

В среде немецких литераторов сформировалась теория романтизма.
Основные признаки романтизма: стремление к идеалу; разочарование в действительности; мотивы изгнанничества, странничества, одиночества; герой — исключительная личность, противопоставленная толпе; исключительные обстоятельства; экзотическая природа; обострённый интерес к национальной истории и народным традициям; принцип контраста.

Хронологические рамки немецкого романтизма:
 1795—1805 гг. — Йенский романтизм (теоретики романтизма — Август и Фридрих Шлегели; драматург Людвиг Тик; писатель Новалис; философы Иоганн Фихте и Фридрих Шеллинг);
 1806—1815 гг. — Гейдельбергский романтизм (идея собирания и обработки произведений устного народного творчества; национальная проблематика; основные представители — Генрих фон Клейст, Адельберт Шамиссо, братья Гримм);
 1815—1848 гг. — поздний романтизм (Эрнст Гофман).

Основная особенность мировоззрения Гофмана — двоемирие. Герои его произведений — фантазёры, мечтатели, чудаки — живут в двух мирах: идеальном — мире искусства и музыки, и реальном («Щелкунчик», «Золотой горшок»). В творчестве Гофмана центральными являются образ художника и тема искусства («Житейские воззрения кота Мурра»). Приёмы художественного метода Гофмана — ирония, комический гротеск, фантастика («Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»).

«Книга песен» Генриха Гейне считается достижением мировой любовной лирики. Поэма «Германия. Зимняя сказка» стала главным произведением позднего творчества Гейне.

Представители английского романтизма:
 Вальтер Скотт, создатель жанра исторического романа («Квентин Дорвард», «Айвенго», «Роб Рой»). Вальтер Скотт утвердил в литературе принцип историзма. Для его романов характерны воспроизведение национальных примет и духовной атмосферы эпохи, любовно-романтическая история главного героя, освещение исторических проблем с нравственной точки зрения.
 поэт Джордж Байрон. В лироэпической поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» сложился тип «байронического» героя (герой — бунтарь, одинокий, не понятый обществом). Байрон известен также как автор цикла восточных поэм («Абидосская невеста», «», «Корсар», «Гяур»), для которых характерны отчужденность героя и романтическое одиночество, изображение исключительной судьбы главного героя, восточный колорит, фрагментарность повествования; драм-мистерий «» и «Манфред»; поэмы «Шильонский узник».

Основоположниками французского романтизма стали Рене де Шатобриан и Мадам де Сталь. Они подготовили теоретическую базу романтизма, стремясь преодолеть рационализм. Философской основой нового направления стал руссоизм с его культом страстей и природы. Французские романтики интересовались миром «частного человека», ориентируясь на Шекспира. Высшим достижением французского романтизма стало творчество Виктора Гюго («Девяносто третий год», «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери»).

Реализм 

Критический реализм — открытие литературы XIX века.

Основные характеристики реализма: принцип типизации: изображение типических характеров в типических обстоятельствах; характер человека определяется породившей его средой; неприятие существующего политического строя; психологическая достоверность; народность, историзм. Писатели стали изображать человека во всём многообразии социальных связей: человек — общество, человек — среда. Основной принцип реализма — правдивое и реалистичное отображение типичных черт действительности, отсутствие искажений и преувеличений. Во время подъёма критического реализма в литературе преобладает проза.

Во Франции критический реализм отразился в произведениях Бальзака («Человеческая комедия»), Стендаля — создателя нового жанра психологического романа («Пармская обитель», «Красное и чёрное»), Флобера («Госпожа Бовари»).

В Англии представителями критического реализма были: Чарльз Диккенс («Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и Сын», «Оливер Твист») и Уильяма Теккерея («Ярмарка тщеславия»). Благодаря Ги де Мопассану в конце XIX века основным реалистическим жанром становится новелла («Пышка»).

Зарубежная литература конца XIX—XX века 

На рубеже веков литераторы искали новые, наиболее выразительные средства отображения жизни. Возникли новые литературные направления и течения:
 эстетизм (Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея», драматургия, сказки);
 символизм (Поль Верлен, Гийом Аполлинер, Артюр Рембо);
 неоромантизм (Роберт Стивенсон, Редьярд Киплинг, Этель Войнич — «Овод»);
 натурализм (Эмиль Золя — «Ругон-Маккары») и другие.

В это время возникли произведения таких писателей, поэтов, драматургов, как: Анатоль Франс, Ромен Роллан (Франция), Герхарт Гауптман, Томас и Генрих Манн, Pайнер Рильке (Германия), Джон Голсуорси, Бернард Шоу (Англия), Марк Твен, Джек Лондон, Теодор Драйзер (США).

События Первой и Второй мировых войн, сопутствующие им революции, новые устремления в культурной жизни, научно-технический прогресс делят литературу XX века на три периода:
 1871—1917 годы — нигилизм, распространение ницшеанских идей, утверждение декаданса; этот период завершается книгой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».
 1917—1945 годы — разрушительные войны приводят к идее обновления; «потерянное поколение» заявило об искоренении фашистской идеологии; главные темы — антифашистская и антивоенная. Это время творчества Луи Арагона, Поля Элюара, Анри Барбюса, Жан-Поля Сартра, Альбера Камю, Антуана де Сент-Экзюпери (Франция), Эриха Ремарка, Бертольда Брехта, Франца Кафки, Лиона Фейхтвангера (Германия), Джеймса Олдриджа (Великобритания), Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера (США).

Основные признаки литературы «потерянного поколения»: реалистическое изображение действительности; описание внутреннего мира героев с позиции психологизма; герои — люди, прошедшие через тяжёлые испытания. Ремарк, Олдингтон и Хемингуэй в своём творчестве рассуждали о судьбе «потерянного поколения».
 1945—1990-е годы — формирование «постиндустриального общества» и научно-техническая революция способствовали созданию жанров научной и социально-утопической фантастики (Рэй Бредбери, Станислав Лем, Айзек Азимов); философского романа, сочетающего в себе элементы детектива и притчи (Уильям Голдинг, Габриэль Маркес); «женского» романа (Криста Вольф); жанра фэнтези (Джон Толкин).

Во Франции свою творческую деятельность продолжают Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Франсуаза Саган; в Великобритании — Уильям Голдинг, Айрис Мёрдок, Джон Пристли; в Германии — Генрих Бёлль, Герман Гессе, Криста Вольф; в США — Джером Сэлинджер, драматург Артур Миллер; испанская и латиноамериканская литература представлена творчеством Габриэля Маркеса («Сто лет одиночества», «Полковнику никто не пишет») и сюрреалиста в литературе и живописи Сальвадора Дали («»).

Модернизм 

Модернизм в литературе характеризуется отходом от классического романа в пользу поиска нового стиля и радикальным пересмотром литературных форм. Это разнородные литературные направления, объединённые противопоставленностью традиционным формам искусства, а также стремлением создать новую модель художественного творчества и новый художественный язык. В рамках экзистенциализма работают Жан-Поль Сартр и Альбер Камю. Для творчества Натали Саррот характерен жанр антиромана, а жанр драмы абсурда — для творчества Сэмюэла Беккета и Эжена Ионеско.

Литература «потока сознания» — основной приём в произведениях Марселя Пруста и Джеймса Джойса. Основные её признаки: ассоциативность повествования, его неопределённость, отсутствие деления событий и явлений на главные и второстепенные; приоритетными выступают воспоминания, сны, осязание, запахи, звуки, а не зрительные образы.

В XX веке диалог культур, духовный опыт, обобщивший прошлое, настоящее и будущее, привели к пониманию необходимости сохранения и развития цивилизации и культуры в XXI веке.

Зарубежная литература XXI века 

В западной литературе XXI века выделяется творчество нобелевских лауреатов: Гао Синцзянь (2000), Видиадхар Сураджпрасад Найпол (2001), Имре Кертес (2002), Джон Кутзее (2003), Эльфрида Елинек (2004), Гарольд Пинтер (2005), Орхан Памук (2006), Доррис Лессинг (2007), Жан-Мари Гюстав Леклезио (2008), Герта Мюллер (2009), Варгас Марио Льоса (2010), Тумас Транстрёмер (2011), Элис Манро (2013), Патрик Модиано (2014), Боб Дилан (2016), Кадзуо Исигуро (2017), Ольга Токарчук (2018), Петер Хандке (2019). В их творчестве выражено авторское отношение к событиям эпохи глобализации, тесному переплетению и взаимодействию культур.

Для постиндустриального общества информация становится основной ценностью. Развивается литература постмодернизма, для которой характерны:
 объект внимания — текст, гипертекст;
 культурная опосредованность;
 тема непонимания общества, изолированности, одиночества человека;
 языковая раскрепощенность. Для литераторов XXI века нет языкового табу;
 гротескные формы описания современной реальности;
 аллюзивность;
 интертекстуальность;
 переосмысление элементов культуры прошлого, иронизирование, самопародирование;
 многоуровневая организация текста; 
 принцип читательского сотворчества, приём игры;
 неопределенность, культ пропусков, ошибок, неясностей, принцип монтажа и фрагментарность;
 стилевой и жанровый синкретизм (соединение различных видов культурного творчества);
 работа на публику, театральность, явление «авторской маски», использование приёма «двойного кодирования».

Примечания 
Источники

Литература

Книги

Статьи

Дополнительная литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Западная культура
Литература по регионам
История литературы